Meleto steht für:
 Meleto, Ortsteil von Genga (Marken), Italien
 Meleto Valdarno, Ortsteil von Cavriglia, Italien
 das Castello di Meleto, in der Gemeinde Gaiole in Chianti, Italien

Namen:
 Evangelista da Pian di Meleto, italienischer Maler
 Francesco da Meleto, italienischer Humanist (1449–ca. 1517)